Casals peut désigner :

Nom de famille 

  (1955-), ingénieure catalane ;
  (1963-), historien catalan ;
  (1982-), footballeur catalan ;
  (1852-1908), musicien catalan ;
 , actrice catalane ;
  (1927-2011), avocat et homme politique catalan ;
 Enric Casals i Defilló (1892–1986), musicien catalan ;
 Francesc Xavier Casals i Vidal (1880-1954), syndicaliste et homme politique catalan ;
  (1870-1956), avocat et homme politique catalan ;
  (1958-), professeur de philosophie catalan ;
  (1945-), musicien catalan ;
  (1925-1998), entrepreneur catalan ;
  (1921-2006), homme politique baléare ; 
  (1974-), homme politique catalan ;
  (1973-), chef d'orchestre catalan ;
  (1911-2004), médecin catalan ;
  (1830-1882), professeur de chant et prêtre catalan ;
  (1872-1939), homme politique catalan ;
  (1901-1986), photographe catalan ;
  (1941-), homme politique catalan ;
  (1912-1993), avocat, écrivain et homme politique catalan ;
  (1895-1971), avocat et homme politique catalan ;
  (1936-), musicienne portoricaine ;
  (1903-1983), médecin catalan ;
  (1952-2015), journaliste et historienne de la littérature catalane ;
 Muriel Casals i Couturier (1945–2016), économiste et femme politique catalane ;
 Pau Casals (1876–1973), musicien catalan ;
  (1903-1968), homme politique catalan ;
  (1959-), homme politique catalan ;
  (1860-1920), peintre et illustrateur catalan ;
  (1922-), sculpteur catalan ;
 Rosie Casals (1948-), joueuse de tennis américaine ;
  (1980-), skieur andorran ;
  (1963-), historien catalan.

Divers 
 (39549) Casals, un astéroïde nommé en référence à Pau Casals ;
 , une marque d'appareils électriques.
Patronyme hispanique